Это список людей, которые были продюсерами, режиссёрами, дизайнерами и другим производственным персоналом в телесериалах и фильмах «Звёздного пути».

В столбце сериалов используются следующие сокращения:

 TOS – Оригинальный сериал
 PII – Фаза II
 TNG – Следующее поколение
 DS9 – Глубокий космос 9
 VOY – Вояджер
 ENT – Энтерпрайз
 DSC – Дискавери
 PIC - Пикар
 FILM – Фильмы

Продюсеры

Режиссёры

Другой персонал

Фильмы

Актёрский состав 
<p style="text-align: center;">Список указаний
 В следующей таблице показаны члены актёрского состава, сыгравших главных героев серии фильмов.
 Пустая тёмно-серая ячейка указывает на то, что персонажа не было в фильме или что официальное присутствие персонажа ещё не подтверждено.
  указывает на роль молодой версии персонажа.
  указывает на роль старой версии персонажа.
  указывает на роль только голоса.

Производственный состав

См. также

Заметки

Примечания 

Звёздный путь
Персонал производства